1988/89 was het 91ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Arsenal werd landskampioen.

Prijzen

First Division

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Arsenal

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 1988/89 onder leiding van trainer-coach George Graham voor de negende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Second Division

Eindstand

Play-offs

Crystal Palace promoveert en komt in het seizoen 1989/90 uit in de Football League First Division.

Third Division

Eindstand

Play-offs

Port Vale promoveert en komt in het seizoen 1989/90 uit in de Football League Second Division.

Fourth Division

Eindstand

Play-offs

Leyton Orient promoveert en komt in het seizoen 1989/90 uit in de Football League Third Division.

Zie ook
FA Cup 1988/89
Football League Cup 1988/89
Engels voetbalelftal in 1988
Engels voetbalelftal in 1989

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1988/89